Csehország
 Sloupno, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Sloupno, település a Hradec Králové-i járásban